Baikow () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Baikow (1870–1946), russischer Metallurg, Chemiker und Hochschullehrer
 Alexei Pawlowitsch Baikow (1901–1966), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Fjodor Issakowitsch Baikow (1612–1663), russischer Forschungsreisender und Diplomat
 Iwan Iwanowitsch Baikow (1906–1992), sowjetisch-russischer Admiral 
 Wiktor Wassiljewitsch Baikow (* 1935), sowjetisch-russischer Leichtathlet 
 Wladimir Anatoljewitsch Baikow (* 1952), russischer Diplomat 

Siehe auch:
 Baikowe-Friedhof
 Bakow